Ojo de Agua es un topónimo que puede referir a:

Etimología 
 Ojo de Agua: hueco cavado en zonas donde existen aguas subterráneas.

Localidades

México 
 Ojo de Agua (Sonora)
 Ojo de Agua San José Tepenene
 San Pablo Ojo de Agua
 Ojo de Agua (Hidalgo), localidad del municipio de Tepejí del Río de Ocampo.
 Ojo de Agua, localidad del municipio de Tecámac.
 Ojo de Agua, localidad en municipio de Cuerámaro.

Cuba 
 Ojo de Agua, localidad del partido de Cano en la jurisdicción de Santiago de las Vegas.

América Central 
 Ojos de Agua (Honduras)
 Ojo de Agua, municipio del Departamento de Usulután, El Salvador.
 Ojo de Agua, balneario del municipio del cantón de Belén, Costa Rica.
 Ojo de Agua, antiguo paraje de la Ciudad de Guatemala, al oriente del Barrio de Candelaria.
 Ojo de Agua, poblado del Distrito de Almirante en la Provincia de Bocas del Toro, Panamá.

Argentina 
 Ojos de Agua, localidad del Departamento Ñorquincó, Provincia de Río Negro. 
 Ojo de Agua, localidad del Departamento Belén, Provincia de Catamarca.
 Ojo de Agua, localidad del Departamento Catán Lil, Provincia del Neuquén.
 Ojo de Agua, departamento de la Provincia de Santiago del Estero.
 Villa Ojo de Agua, municipio cabecera del Departamento Ojo de Agua en la Provincia de Santiago del Estero.
 Ojo de Agua, municipio de Uriburu, Provincia de La Pampa.
 Ojo de Agua de Totoc, localidad del Departamento Minas, en la Provincia de Córdoba.
 Ojo de Agua de Carabajal, localidad del Departamento Minas, en la Provincia de Córdoba.
 Ojo de Agua, localidad del Departamento de Yavi, en la Provincia de Jujuy.